Зелёный театр:
 Зелёный театр (Баку) — театр в Баку, расположенный под открытым небом.
 Зелёный театр (Киев) — театр под открытым небом в Киеве, построенный на склонах Днепра в 1949 году.
 Зелёный театр (Москва) — театр, расположенный в парке Горького в Москве.
 Зелёный театр (Одесса) — амфитеатр под открытым небом в Одессе, построен в 1936 году.
 Зелёный театр (Ростов-на-Дону) — часть Ростовского государственного драматического театра им. М. Горького.
 Зелёный театр (Симферополь)
 Зелёный театр Советска (б. Тильзит)
 Зелёный театр (Сочи)

 См. также 
 Зелёный театр в Земфире